Koranda ist der Familienname folgender Personen:

 Miroslav Koranda (1934–2008), tschechoslowakischer Ruderer
 Václav Koranda (14. Jh.–1453), böhmischer radikaler hussitischer Geistlicher.
 Václav Koranda von Pilsen (1422/24–1519), hussitischer Theologe, Universitätsmagister und Administrator der utraquistischen Kirche